Herzbuben bezeichnet:
 die Wildecker Herzbuben, ein Musikerduo des volkstümlichen Schlagers
 Die Herzbuben, bis April 1991 Name der Popband Die Prinzen